Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Darren Cahill e John Fitzgerald erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Cahill con Mark Kratzmann e Fitzgerald with Simon Youl.

Fitzgerald e Youl hanno perso nel 1º turno contro Peter Doohan and Laurie Warder.

Cahill e Kratzmann hanno perso in finale 6–3, 6–7, 7–5 contro David Pate e Scott Warner.

Teste di serie
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (finale)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Brad Drewett /  Wally Masur (primo turno)
 Eric Jelen /  Carl-Uwe Steeb (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1989